Стегоцефали (Stegocephalia) — клада хордових, яка включає усіх чотириногих хребетних та низку базальних викопних форм, які є родинними до предків земноводних, що походять від лопатеперих риб.

Термін Stegocephalia був введений у 1868 році американським палентологом Едвардом Дрінкер Коупом для позначення ряду базальних девонських земноводних, до якого віднесли роди Acanthostega та Ichthyostega. У XIX столітті ці амфібії вважалися предками земноводних. Проте згідно з сучасними дослідженнями клас земноводних має поліфілічне походження. За сучасною класифікацією, стегоцефали (Stegocephalia) — це клада, що включає всіх хребетних, кінцівки яких мають пальці, а не плавці (як у риб), хоча деякі з них (Elginerpeton, Metaxygnathus, Ventastega і, можливо, Hynerpeton) зберегли парні черевні плавці.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Swartz in 2012.

Примітки

Посилання 
 Tree of Life: Terrestrial Vertebrates 

Tetrapodomorpha